Mariano Rojo González nacido el 21 de agosto de 1906 y murió el 20 de octubre de 1983, fue un líder político del PSOE durante la Segunda República Española. Diputado por Madrid, administrador del diario "La Democracia", se exilió en Francia tras la guerra civil donde militó hasta el final de su vida por su partido político en el exilio.

Empleado de oficina, desde muy joven frecuentó asiduamente la Casa del Pueblo de Madrid, donde asistió a cursos y conferencias. Ingresó en las Juventudes Socialistas en 1922 y en la AS de Madrid en 1924. Fue secretario tesorero de la Federación Nacional de JSE desde 1925 a 1934 y secretario de la Oficina de Reclamaciones y Propaganda Socialista de Madrid en 1928. Representó a la Federación Nacional de JSE en el Congreso Extraordinario del PSOE en 1927; a ésta de nuevo y a la Sociedad Obrera de Portillo (Toledo) en el XII Congreso en 1928; a la AS de Móstoles en el Congreso Extraordinario en 1931 y participó en el XIII Congreso en 1932, donde formó parte de la ponencia “problemas de táctica” y fue secretario de la 4ª sesión. Elegido diputado del PSOE por Madrid-provincia en las elecciones generales de 1931, formó parte de las Comisiones de Guerra y de Presidencia. Además fue vocal del Grupo Parlamentario Socialista desde julio de 1931 a mayo de 1932. Fue vocal del Comité Nacional de la UGT en 1932 en representación de la Federación Nacional de Empleados de Oficinas y por la cual fue delegado al XVII Congreso de la UGT celebrado ese mismo año, donde fue miembro de la Comisión de designación de ponencias y de la ponencia de “orientación sindical”. En las elecciones generales de 1933 fue candidato del PSOE por Toledo sin resultar elegido. Fue administrador de la revista Tiempos Nuevos de 1934 a 1936 y del semanario socialista Democracia en 1935. Durante la guerra civil colaboró con Trifón Gómez como subdirector de Abastecimientos. 

Se exilió en Francia, donde participó en la reconstrucción de las organizaciones socialistas en el exilio, asistiendo en 1944 al I Congreso del PSOE en el exilio como representante del Grupo Departamental de Haute Pyrénées y al I Congreso de la UGT en el exilio, donde formó parte de las ponencias de “Ruegos y preguntas” y “Candidatura Comisión Ejecutiva”. En 1945 participó en la Asamblea de Delegados Departamentales de la UGT en el exilio, representando al Grupo Departamental de la UGT de Hautes Pyrénées. Poco después se estableció en París, donde fue tesorero de la Sección del PSOE y del Grupo Departamental del PSOE de Seine. En 1946 representó a las Secciones de París y Pierrafitte (Hautes Pyrenees) en el II Congreso del PSOE; en 1948 a las Secciones de París y Eureux (Eure) en el III Congreso del PSOE; en 1950 a las Secciones de París, Gueret (Creuse), Vert le Grand (Seine et Oise), Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela) y Bou Arfa (Marruecos) en el IV Congreso del PSOE; en 1951 a las Secciones de París, Gueret, Vert le Grand y Bou Arfa en el Congreso Extraordinario del PSOE, en 1952 a las Secciones de Bou Arfa y Casablanca (Marruecos) en el V Congreso del PSOE; en 1961 a las Secciones de París, Colombia y Santiago de Chile en el VIII Congreso en el exilio y en 1964 a la Sección de Bogotá en el IX Congreso del PSOE en el exilio. Fue miembro de la Asamblea de Delegados Departamentales por Seine y Marruecos occidental en la reunión que ésta celebró en julio de 1949 y elegido de nuevo por París para la de 1950 que no llegó a celebrarse. Fue director del Centro de Estudios Pablo Iglesias de París creado por mandato del VIII Congreso del PSOE en el exilio celebrado en 1961. Miembro suplente por la zona 13ª (México) del Comité Director del PSOE en el exilio desde 1961 a 1964 participando en las reuniones que este organismo celebró en julio de 1962 y agosto de 1964 durante esos años. En la UGT representó al Grupo Departamental de la UGT de Seine en la Asamblea de Delegados Departamentales de la UGT en 1947 y en el III Congreso de la UGT en 1949. En éste además fue delegado por la Sección de la UGT de Vert le Grand. En 1951 fue delegado de la Sección de Bou Arfa en el IV Congreso de la UGT y en 1962 de las Secciones de la UGT de París, Tarbes (Hautes Pyrénées) y Santiago de Chile en el VIII Congreso de la UGT en el exilio. Además fue vocal de la Comisión Ejecutiva de la UGT en el exilio y director de su Boletín desde 1962 a 1968 y miembro de la Comisión de Formación del Militante de la UGT desde 1966 a 1968. 

Falleció en Suresnes-París (Francia) en 1983.

Políticos del Partido Socialista Obrero Español